— железнодорожная станция в японском городе Саппоро, обслуживаемая компанией Саппоро Метро. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 Саппоро Метро
 Линия Намбоку
 Линия Тодзай
 Линия Тохо

Платформы

Примечания

Ссылки 
 Саппоро Метро 

Железнодорожные станции в префектуре Хоккайдо